Sankt Nicolai kyrka kan avse:

Dessa kyrkor har helgonet Nikolaus som patron, och finns ofta i hamnstäder eftersom han är de sjöfarandes skyddshelgon.

Svenska kyrkan 

 Sankt Nicolai kyrka, Arboga
 Sankt Nikolai kyrka, Halmstad
 Sankt Nicolai kyrka, Nyköping
 Sankt Nicolai kyrka, Simrishamn
 Sankt Nicolai kyrka, Sölvesborg
 Sankt Nicolai kyrka, Trelleborg
 Sankt Nikolai kyrka, Örebro
 Sankt Nicolai kyrka, Lidköping
 Sankt Nicolai kyrka – en domkyrka i Gamla stan, Stockholm, se Storkyrkan

Andra samfund i Sverige 
 Sankt Nikolai kyrka, Linköping
 Ryska kyrkan, Visby

I Estland 
 Nikolaikyrkan, Tallinn

I Kroatien 
 Sankt Nikolai kyrka, Karlovac
 Sankt Nikolai kyrka, Rijeka

I Tyskland 
 Nikolaikirche, Flensburg
 Nikolaikyrkan, Berlin
 S:t Nikolai-kyrkan – Nikolaikyrkan, Hamburg
 Nikolaikyrkan, Leipzig

Ruiner 
 Sankt Nicolai kyrkoruin, Visby

Se även
 Sankt Nicolai församling